Casa de la Misericòrdia (Barcelona), immoble a la Ciutat Vella de Barcelona 
 Casa de la Misericòrdia (Lleida), immoble a la ciutat de Lleida
 Casa de la Misericòrdia (Sogorb), antic hospital, transformat actualment en hotel a la comarca de l'Alt Palància
 Casa de la Misericòrdia (Vic) a la comarca d'Osona